Севалака има више значења:

 Севалака (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Севалака (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Севалака (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику